Ван Мэн (; род. 15 октября , ) — китайский писатель, бывший министр культуры КНР.

Биография 
Из интеллигентной семьи. 

В 1948 вступил в подпольную организацию коммунистической партии Китая. 

В 1955 году начал публиковаться в журналах (рассказ «Фасолинка» — 《小豆兒》). В 1956 году рассказ «Новичок в орготделе»（《组织部新来的青年人》) принёс ему всекитайскую известность. 

В 1957 году был объявлен «правым», исключён из партии и направлен на «трудовое перевоспитание». Реабилитирован в 1978 году .

Опубликованные в 1979—1980 годах рассказы и повести «Весенние голоса»（《春之声》), «Грезы о море» （《海的梦》), «Взгляд в ночь» (《夜的眼》), «Компривет» (《布礼》) и другие произведения, использовавшие элементы «потока сознания», вызвали в печати как поддержку «нового стиля», так и осуждения за «отход от традиций». Ван Мэн активно печатается (к 2003 в КНР и за рубежом вышло 155 отдельных изданий его произведений, в том числе во Франции, Японии, Германии, Италии, США, России). 

В 1985—2003 годах был членом ЦК КПК.

В 1986—1989 годах занимал пост министра культуры КНР. 

В настоящее время является заместителем председателя Союза китайских писателей (с 1985 года), заместителем председателя китайского ПЕН-клуба, ректором Института литературы университета Хайян.

Литературное творчество 
Издательство «Жэньминь вэньсюэ» выпустило «Собрание сочинений Ван Мэна» в 23 томах.

Наи­более крупные работы — романы «Да здравствует юность» (《青春万岁》,1979), «Метаморфозы, или Игра в складные картинки» (《活动变人形》), «Тетралогия сезонов» (“季节系列” ), куда входят романы «Сезон любви»《恋爱的季节》(1992), «Сезон утрат»《失态的季节》(1994), «Сезон метаний»《踌躇的季节》(1995), «Сезон карнавала»《狂欢的季节》(1999)); а также повести «Чалый», «Компривет», «Гладь озера», "Мотылек" (《蝴蝶》,1980).

Переводы на русский 
 Ван Мэн Ночью в большом городе / ж-л «Иностранная литература» № 11 за 1981 год;
 Ван Мэн Новичок в орготделе / Пер. В. Сорокина // Люди и оборотни — М.: Прогресс, 1982 — 25-62 стр.;
 Ван Мэн Весенние голоса. Грёзы о море // Современная китайская проза — М.: Известия, 1984;
 Ван Мэн Чалый / Пер. С. Торопцева // Средний возраст — М., 1985 — с. 25-62;
 Ван Мэн Рассказы / пер.: С. Торопцев // Иностранная литература № 9 — М.: Известия, 1986;
 Ван Мэн Избранное / Составитель: С. Торопцев — М.: Радуга, 1988 — 683 с. — ISBN 5-05-002236-3;
 Ван Мэн Зимние пересуды / Пер. С. Торопцев // Современная новелла Китая — М.: Художественная литература, 1988 — с. 22-29 — ISBN 5-280-00474-X;
 Ван Мэн Несбывшееся. Фейерверк. Ищем озеро / Перевод С. Торопцева // Азия и Африка сегодня, 1998, № 4. — с.74-77;
 Ван Мэн Следы на склоне, ведущие вверх. Проза / Сост., пер. и послесл. С. Торопцева — М.: Едиториал УРСС, 2004 — ISBN 5-354-00902-2;
 Ван Мэн Мертвеющие корни самшита (повесть) / Перевод С. Торопцева // ж-л "Иностранная литература" № 5 — 2004;
 Ван Мэн Художественная проза. Очерки и эссе // Китайские метаморфозы: современная китайская художественная проза и эссеистика / Сост. Д. Н. Воскресенский — М.: Восточная литература, 2007 — с. 17-78, 418-421 —ISBN 978-5-02-036318-2;
 Ван Мэн Метаморфозы, или Игра в складные картинки — Из-во "Восточная литература", 2014 — ISBN 978-5-9905680-1-3.

Достижения 
Неоднократно награждался премиями за лучший рассказ.

В 2002 году в КНР был создан Институт изучения творчества Ван Мэна. Особая роль Ван Мэна в культуре и обществ, жизни Китая была зафиксирована на международной конференции, организованной министерствами культуры и образования, Союзом китайских писателей и университетом Хайян в сентябре 2003 года к 50-летию творческой деятельности Ван Мэна.

В ноябре 2004 года Ван Мэну в Институте Дальнего Востока РАН был вручён диплом Почетного доктора.

Примечания

Литература 
 Аманова Г. А. Ван Мэн: жизнь и творчество // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук — М.: РАН Институт востоковедения, 1993 г. — на правах рукописи.
 Шулунова Е.К. Концепция творчества и творческой личности в прозе и публицистике китайского писателя Ван Мэна (1934 г.р.) // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук — М.: РАН Институт востоковедения, 2005 г. — на правах рукописи.

Ссылки 
 Сорокин В. Ф. Ван Мэн на сайте Синология.Ру.

Писатели Китая
Министры культуры Китая
Заместители председателя Союза китайских писателей